John Potter (1674-1747), archevêque de Cantorbéry
 John E. Potter (1956-), directeur de l'United States Postal Service
 John Potter (1979-), footballeur écossais
 John Potter (1982-), pilote automobile américain, et propriétaire d'écurie de sport automobile

 John Potter, ténor anglais
 John Potter, acteur dans le film Karakara